Риудекольс () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 19,46 км². Население — 1 277 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información e imágenes
 Datos generales

Муниципалитеты Таррагоны